Вербицька — жіноча форма українського прізвища Вербицький. Відомі носії:

 Вербицька Євгенія Матвіївна (1904—1965) — українська і російська оперна співачка.
 Вербиька Лариса Вікторівна (. 1959) — радянська і російська диктор і телеведуча.
 Вербицька Тетяна Олександрівна — українська журналістка, громадська діячка. Грант Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні (2005).
 Вербицька Софія Степанівна (. 1938) — українська радянська діячка, крутильниця, старший інженер-технолог.

Примітки